Идомоидные языки () — ветвь языков бенуэ-конголезской семьи нигеро-конголезской макросемьи.

Классификация 
Классификация:

Идомоидные
яче
акпа
аквейя
элойи
игеде
идома-этуло
этуло
идома
идома
агату
алаго
яла

Примечания 

Бенуэ-конголезские языки
Языки Нигерии